

Accademici
John Scott (1639-1695) – presbitero, insegnante e scrittore inglese
John Witherspoon Scott (1800-1892) – ministro e presidente statunitense
John Work Scott (1807-1879) – insegnante e presidente statunitense del Washington College
John Scott (1851-1914) – insegnante e medico neozelandese
John Scott (1949) – sociologo inglese
John R. Scott Sr. (1840/41-1929) – insegnante, ministro e politico inglese, presidente dell'Edward Waters College
John Paul Scott (1909-2000) – genetista e psicologo statunitense

Arte e spettacolo
John Scott (1774-1827) – incisore inglese
John Scott (1849-1919) – artista inglese
John Beldon Scott – storico dell'arte statunitense
John T. Scott (1940-2007) – scultore e pittore statunitense
John Scott of Amwell (1730-1783) – architetto e poeta inglese
John A. Scott (1948) – poeta e scrittore australiano
John Scott (1930) – compositore e direttore d'orchestra inglese
John Gavin Scott (1956-2015) – organista e maestro del coro inglese
John Alden Scott (1916-1996) – editore e politico statunitense
John Scott (1784-1821) – editore inglese del London Magazine
John Scott (1912-1976) – scrittore, giornalista ed editore statunitense del Time Life
John Prindle Scott (1877-1932) – scrittore, educatore e compositore statunitense
John Scott – attore statunitense attivo a Broadway tra il 1900 e il 1944
John Scott (1913-1991) – attore inglese
John Scott Martin (1926-2009) – attore inglese
John Scott (1944) – montatore cinematografico australiano
John Scott (1950-2022) – pittore e scultore canadese
John Stuart Scott (1966) – regista televisivo statunitense
John Scott Dance – scuola di danza moderna irlandese, fondata dal coreografo John Scott col nome Irish Modern Dance Theatre
John Scott – personaggio interpretato da Mark Valley nella serie televisiva Fringe

Politici e legislatori

Stati Uniti d'America
John Scott – sceriffo ad interim della Los Angeles County, California
John Scott Horner (1802-1883) – politico statunitense
John M. Scott (1824-1898) – giudice della Corte Suprema dell'Illinois
John Scott (1824-1903) – giudice e politico, governatore dello Iowa
John Scott – politico, sindaco di Cumberland, nel Maryland
John Scott (1785-1861) – politico del Missouri
John Guier Scott (1819-1892) – politico del Missouri
John E. Scott (1939) – politico, senatore e presidente del Missouri
John P. Scott (1933-2010) – politico e senatore del New Jersey
John Morin Scott (1730-1784) – generale e politico dello stato di New York
John Scott – politico dell'Ohio
John Roger Kirkpatrick Scott (1873-1945) – politico della Pennsylvania
John Scott (1784-1850) – politico della Pennsylvania
John Scott (1824-1896) – politico e senatore della Pennsylvania
John Morin Scott (1789-1858) – politico e sindaco di Philadelphia
John B. Scott (1789-1854) – avvocato e politico di New York
John L. Scott Jr. (1953) – politico della South Carolina
John Scott (?-1842) – giudice della Corte Suprema del Texas
John B. Scott – politico e segretario di stato del Texas
John T. Scott (1831) – giudice della Corte Suprema dell'Indiana

Regno d'Inghilterra
John Scott – membro del Parlamento da Hastings dal 1385 al 1393
John Scott (c. 1423-1485) – membro del Parlamento durante la Guerra delle due rose
John Scott (anni 1480-1533) – membro del Parlamento da New Romney
John Scott (fl. 1572) – membro del Parlamento da Ripon
John Scott (c. 1564-1616) – membro del Parlamento e consigliere della London Company of Virginia nella Colonia della Virginia
John Scott (?-1619) – membro del Parlamento da Chippenham
John Scott (?-1664) – membro del Parlamento da York

Regno di Scozia
John Scot, Lord Scotstarvit (1585-1670) – avvocato, scrittore e politico scozzese

Regno di Gran Bretagna
John Scott of Balcomie (1725-1775) – militare e politico scozzese, conosciuto come Pawky Scott
John Scott, I conte di Clonmell (1739-1798) – avvocato e giudice irlandese
John Scott Jr. – membro del Parlamento da Boroughbridge dal 1799 al 1806
John Scott-Waring (1747-1819) – scrittore, agente segreto e politico britannico
John Scott, I conte di Eldon (1751-1838) – lord cancelliere britannico

Regno Unito
John Scott, II conte di Eldon (1805-1854) – politico e membro del Parlamento britannico
Lord John Scott (1809-1860) – membro del Parlamento da Roxburghshire
John Scott (1814-1898) – ufficiale e governatore delle colonie britanniche
John Scott (1841-1904) – giudice inglese
John Scott (1878-1946) – amministratore coloniale britannico
John Scott Maclay (1905-1992) – politico scozzese
John Scott, IX duca di Buccleuch (1923-2007) – nobile, militare e politico inglese
John Scott (1951) – ex membro del Parlamento scozzese

Australia e Canada
John Scott (1934) – politico australiano, membro dell'Australian House of Representatives
John Scott (1821-1898) – politico australiano, membro della Queensland Legislative Assembly & Legislative Council
John Scott (1822-1857) – politico canadese, sindaco di Bytown, poi Ottawa

Presbiteri
John Scott (1777-1834) – presbitero e scrittore britannico, biografo di suo padre, Thomas Scott
John Scott (?-1828) – presbitero anglicano irlandese, decano di Lismore
William John Scott (1946) – presbitero anglicano irlandese, arcidiacono di Dromore

Scienza e architettura
John Scott (1797-1859) – chirurgo e psichiatra scozzese
John Scott Russell (1808-1882) – ingegnere e costruttore navale scozzese
John Scott (1823-1888) – entomologo britannico
John Scott (1830-1903) – ingegnere e costruttore navale scozzese
John Scott (1836-1880) – botanico scozzese
John Oldrid Scott (1841-1913) – architetto britannico
John Scott (c.1846-1909) – ingegnere agricolo scozzese, pioniere dell'agricoltura motorizzata
John Scott (1923-2008) – meteorologo televisivo britannico, conosciuto come Jack Scott
John Scott (1924-1992) – architetto neozelandese
John Scott (1931-2015) – medico e scienziato neozelandese

Sportivi

Baseball
John Scott (1952) – giocatore di baseball statunitense, ruolo di esterno
John Scott (1913-1967) – giocatore di baseball statunitense, ruolo di esterno nella Negro League
John William Scott (1887-1962) – giocatore di baseball statunitense, ruolo di interbase

Cricket
John Scott (1888-1946) – crickettista britannico
John Scott (1888-1964) – crickettista australiano

Calciatori
John Scott (anni 1890) – calciatore scozzese, attaccante del Sunderland
John Scott (anni 1920) – calciatore scozzese
John Scott (1872–?) – calciatore scozzese
John Scott (1890–?) – calciatore inglese
John Scott (1942) – calciatore inglese
John Scott (1933-1978) – calciatore nordirlandese, conosciuto come Jackie Scott

Hockeisti su ghiaccio
John Scott (1928) – hockeista su ghiaccio canadese
John Scott (1982) – hockeista su ghiaccio canadese

Altri sport 
John Scott (1794-1871) – fantino e addestratore di cavalli da corsa britannico
John A. R. Scott – allenatore di pallacanestro statunitense della Syracuse University dal 1903 al 1911
John Malcolm Scott (1934) – velista australiano
John Scott (1954) – rugbista a 15 inglese
John Scott Jr. (1975) – ex giocatore e allenatore statunitense di football americano
John Scott (1981) – giocatore di freccette britannico

Altro
John Scott – esploratore statunitense, fondatore di Montgomery nell'Alabama
John Scott (c. 1634-1696) – esploratore britannico, consigliere reale e fondatore di Long Island
John Scott (?-1805) – ufficiale della Royal Navy britannica, segretario di Lord Nelson
John Scott (1757-1832) – banchiere e pacifista evangelico britannico
John Corse Scott (?-1840) – chirurgo e naturalista scozzese
John Scott Porter (1801-1880) – biblista e teologo irlandese
John Wallace Scott (1832-1903) – soldato statunitense che combatté nella Guerra civile americana
John Walter Scott (1845-1919) – filatelico britannico naturalizzato statunitense
John Scott Haldane (1860-1936) – fisiologo e inventore britannico
John Paul Scott (1927-1987) – criminale statunitense, celebre per essere fuggito da Alcatraz a nuoto sino a San Francisco
John Maurice Scott (1948-2001) – direttore generale della Croce Rossa Internazionale nelle Isole Fiji
John L. Scott Real Estate – compagnia immobiliare di Seattle, fondata da John L. Scott nel 1931

Pagine correlate
Jack Scott
Johnny Scott
Jonathan Scott (disambigua)